Bidegain est un nom d'origine basque qui signifie « (maison) du chemin d'en haut ».

Patronymes 

 Jean-Baptiste Bidegain (1870-1926), personnalité du Grand Orient de France impliquée dans l'affaire des fiches.
 Oscar Raúl Bidegain (1905-1994), gouverneur de la province de Buenos Aires.
 Eneko Bidegain (1975-), journaliste, professeur et écrivain basque français de langue basque.
José Bidegain (1925 - 1999) chef d'entreprise et syndicaliste patronal français, fondateur du Pau Football Club et père de Thomas Bidegain.
Thomas Bidegain (1968-), scénariste français.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme basque